Janusz Radziwiłł (1579-1620), Pools edelman, gouverneur van Vilnius
 Janusz Radziwiłł (1612-1655), Pools-Litouws edelman en bestuurder
 Janusz Radziwiłł (1880-1967), Pools edelman en politicus